Il gruppo della fougèrite è un gruppo di minerali appartenente al supergruppo dell'idrotalcite

Minerali del gruppo della fougèrite 
 Fougèrite
 Mössbauerite
 Trébeurdenite

Note 

Fougèrite